nova-uniense – abitanti di Nova União (Minas Gerais)
nova-uniense – abitanti di Nova União (Rondônia)